Jonas Höglund, švedski hokejist, * 29. avgust 1972, Hammarö, Švedska.

Höglund je večji del kariere igral za klub Färjestads BK v švedski ligi, za katerega je odigral trinajst sezon, tudi sezoni 1995/96, ko je bil najboljši strelec švedske lige, in 2005/06, ko je s klubom osvojil naslov državnega prvaka. Leta 1992 ga je na NHL naboru izbral klub Calgary Flames, kjer je zaigral v sezoni 1996/97, po dveh sezonah je prestopil v klub Montreal Canadiens, kjer je prav tako igral dve sezoni, nato pa še za klub Toronto Maple Leafs štiri sezone. V ligi NHL je skupno odigral 545 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 117 golov in 145 podaj, ter 59 tekem končnice, na katerih je dosegel osem golov in enajst podaj. Po vrnitvi v Evropo je igral za večje število klubov, HC Davos in HC Lugano v švicarski ligi ter Malmö IF Redhawks, Färjestads BK in Södertälje SK v švedski ligi, kariero pa je končal po sezoni 2009/10 pri švedskem drugoligašu Skåre BK. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil štirih svetovnih prvenstvih, v letih 1997, 2003, 2004 in 2005. V letih 1997, 2003 in 2004 je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo, skupno pa je na svetovnih prvenstvih odigral 38 tekem, na katerih je dosegel trinajst golov in deset podaj.

Pregled kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 14
| 11
| 25
|
| 6
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 13
| 13
| 26
|
| 14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 7
| 2
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 18
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|
| 3
| 4
| 0
| 4
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 14
| 12
| 26
|
| 16
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 32
| 12
| 44
|
| 18
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 96/97
|
| 68
| 19
| 16
| 35
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 97/98
|
| 50
| 6
| 8
| 14
| -9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 28
| 6
| 5
| 11
| +2
| 6
|
| 10
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 98/99
|
| 74
| 8
| 10
| 18
| -5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 29
| 27
| 56
| -2
| 10
|
| 12
| 2
| 4
| 6
| +4
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 23
| 26
| 49
| +1
| 14
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 23
| 26
| 49
| +1
| 14
|
| 20
| 4
| 6
| 10
| -3
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 79
| 13
| 19
| 32
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 34
| 24
| 19
| 43
|
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 5
| 1
| 6
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 49
| 15
| 17
| 32
| +3
| 24
|
| 15
| 4
| 7
| 11
| +2
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +5
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 49
| 10
| 14
| 24
| 0
| 24
|
| 18
| 6
| 10
| 16
| +9
| 16
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 20
| 12
| 32
| -9
| 18
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| +1
| 10
|-
| Färjestads BK
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 36
| 2
| 7
| 9
| -5
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 35
| 24
| 12
| 36
| +6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skåre BK
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 7
| 4
| 5
| 9
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1123
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | 642
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 324
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti HC Davos
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Skåre BK